Lattentat du 28 décembre 2018 à Gizeh est un attentat terroriste islamiste qui a eu lieu près des pyramides de Gizeh, à Gizeh, près du Caire en Égypte.

Déroulement 
Le 28 décembre 2018, une bombe artisanale explose au passage du bus de touristes dans le quartier d’Al-Marioteya près des pyramides de Gizeh en fin d'après-midi.

Bilan 
Trois touristes vietnamiens et leur guide ont été tués et 10 touristes ainsi que le chauffeur du bus ont été blessés.

Réactions 
Le pouvoir d'al-Sissi a annoncé que  avaient été tués après l'attentat.

Notes et références

Gizeh
2018 en Égypte
Terrorisme en 2018
Décembre 2018
Attentat à la bombe